Косгрейв, Ко́згрейв () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Косгрейв, Лиам (1920—2017) — ирландский политик, премьер-министр Ирландии в 1973—1977 годах.
 Косгрейв, Лоренс (1890—1971) — канадский военный и дипломат, полковник.
 Косгрейв, Уильям Томас (1880—1965) — ирландский революционер и политик.

Примечания